Hilifadolo (Amandraya), een plaats in Indonesië
Hilifadolo (Aramo), een plaats in Indonesië
Hilifadolo (Lolowau), een plaats in Indonesië
Hilifadolo (Moro O), een plaats in Indonesië